Luppojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luppojärvi (sjö i Lappland), 
 Luppojärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar